Копачёвское сельское поселение — сельское поселение в России:

Архангельская область
 Копачёвское сельское поселение — входит в Холмогорский район

Тверская область
 Копачёвское сельское поселение — входит в Удомельский район